Linden se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Jules Linden
 Lucien Linden